Termin -{S52}- ima više značenja.

 S-oznake, S52: Ne preporučuje se za upotrebu na velikim površinama u zatvorenom prostoru
 Sikorski S-52, helikopter